James Black (acteur) (1962), Amerikaans acteur 
 James Black (bisschop) (1894–1968), eerste bisschop van Paisley, Schotland
 James Black (congreslid) (1793–1872), Amerikaans congresman uit Pennsylvania
 James Black (cricketspeler) (1873–1920), Nieuw-Zeelandse cricketspeler
 James Black (drummer), Amerikaans jazzdrummer
 James Black (gitarist), Australisch gitarist en keyboardspeler
 James Black (ijshockeyspeler) (1969), voormalig Canadees ijshockeyspeler
 James Black (messenmaker) (1800–1874), maker van het originele bowiemes
 James Black (prohibitionist) (1823–1893) was een Amerikaans politicus
 James A. Black (1793–1848), Amerikaans vertegenwoordiger uit South Carolina
 James Allan Black (b. 1978), professioneel worstelaar
 James C.C. Black (1842–1928), Amerikaans congresman uit Georgia
 James D. Black (1849–1938), gouverneur van Kentucky in 1919
 James Milton Black (1856–1938), hymne-componist
 James R. Black, onderzoeker naar elektromigratie, naar wie de blackvergelijking is vernoemd
 James R. Black (acteur) (1962), Amerikaans acteur
 James Whyte Black (1924–2010), Schotse arts en Nobelprijswinnaar